Farneto ima više značenja:
 Farneto, Arezzo
 Farneto, Bologna
 Farneto, Caserta
 Farneto, Cosenza
 Farneto, Frosinone
 Farneto, Latina
 Farneto, Pesaro-Urbino